

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Поход Навуходоносора в северную Аравию.
 Пленение пророка Иеремии.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Летом князья Чу, Чэнь и Чжэн заключили договор в Чэнь-лин (местность в Чэнь).
 Чжэнцы в Яньлине заключили договор с Цзинь (по «Цзо чжуань», в Чэньлине тогда был заключён договор Цзинь и Чу).
 Летом циский князь и луский полководец Гунсунь Гуй-фу воевал с Цзюй.
 Осенью цзиньский князь провёл съезд с представителями ди в Цзуань-хань (местность в земле ди) и заключил договор о мире.
 Зимой чуский царь возглавил чжухоу, чтобы покарать чэньского Ся Чжэн-шу и при 10 луне казнил его, в 10 луну, в день дин-хай вступил в Чэнь, вернул туда сановников Гунсунь Нин и И Син-фу, разделил земли Чэнь на уезды и стал владеть ими. Сановник Шэнь-шу (Шэнь Шу-ши) осудил вана за аннексию, тогда тот поставил в Чэнь правителем У и восстановил сановников в должностях (речь Шэнь Шу-ши приведена в «Цзо чжуань»).
 Чэньскую красавицу Ся Цзи решил забрать в свой гарем чуский ван, однако советник У-чэнь (он же Цюй Цзы-лин, наместник Шэнь) отговорил его. Затем в неё влюбился Цзы-фань, но У-чэнь и его переубедил. Тогда Ся-цзи стала женой Сян-лао.
 В Чэнь начал править старший сын Лин-гуна У (Чэн-гун, эра правления 598—569).

См. также

Примечания